Джилленстиерна - фамилия:

 Джилленстиерна, Маргарета (1689—1740) — шведский политик, графиня.
 Джилленстиерна, Мария (1672—1737) — шведская писательница и переводчик, графиня.